Garantiepreis steht für:

 ein für einen bestimmten Zeitraum garantierter Verkaufspreis, siehe Preisgarantie
 ein Instrument staatlicher Marktregulierung in Form eines garantierten Mindestpreises, siehe Subvention #Garantiepreise